

Culture et société 
 Le Rubik's Cube, ou cube de Rubik, est un casse-tête inventé par Ernő Rubik en 1974.
  est un groupe musical finlandais.

Patronyme 

 Alfrēds Rubiks (1935-), un homme politique letton ;
 Anja Rubik (1983-), un mannequin polonais ;
  (1910-1997), un ingénieur hongrois ;
 Ernő Rubik (1944-), fils du précédent, un inventeur et architecte hongrois, créateur du Rubik's Cube ;
 Piotr Rubik (1968-), un compositeur polonais.

Toponyme 
  est une ville minière en Albanie.